Форт Боярд — многозначный термин, может означать:
 Форт Бойяр (Боярд) — каменный форт.

Телешоу 
 «Форт Боярд» — французское приключенческое телешоу.
 «Форт Боярд» — российская версия шоу.